Strömsbro kan syfta på:

 Strömsbro – en stadsdel i Gävle
 Strömsbro, Östhammars kommun – en by i nordvästra delen av Valö socken i Östhammars kommun